В единый день голосования 4 декабря 2011 года, согласно данным Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, прошло около 2800 выборных кампаний различного уровня, включая выборы Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, выборы законодательных собраний 27 субъектов федерации, выборы главы города Липецка и выборы депутатов представительных органов городов Грозный, Магас, Саранск.

В том числе прошли выборы глав муниципальных районов и городских округов в 65 муниципальных образованиях, выборы глав сельских и городских поселений в 608 муниципальных образованиях, выборы депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов в 121 муниципальном образовании, выборы депутатов представительных органов сельских и городских поселений в 1349 муниципальном образовании, местные референдумы в 95 муниципальных образованиях.

Подготовку к выборам 4 декабря 2011 года осуществляли 83 избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, 2745 территориальных избирательных комиссий и около 94,5 тысяч участковых избирательных комиссий.

Выборы Государственной думы РФ шестого созыва 

{| class="wikitable"
|+Окончательные результаты выборов в Государственную думу РФ VI созыва.
|-style="background:#E9E9E9;"
!colspan=2 ! rowspan=2 | Место !! rowspan=2| Партия !! rowspan=2| Голоса !! rowspan=2| % !! rowspan=2| Мест в Думе !! colspan=2| Сравнительно свыборами 2007 года (в %)
|-style="background:#E9E9E9;"
!align=center| Абсолютная разница
!align=center| Относительная разница
|-
| bgcolor=""|  
|align=center| 1.
| «Единая Россия»
|align=right| 32 379 135
|align=center| 49,32 %
|align=right| 238
|  14,98
|  27,7
|-
| bgcolor=""|  
|align=center| 2.
| КПРФ
|align=right| 12 599 507
|align=center| 19,19 %
|align=right| 92
|  7,62
|  56,5
|-
| bgcolor=""|  
|align=center| 3.
| «Справедливая Россия»
|align=right| 8 695 522
|align=center| 13,24 %
|align=right| 64
|  5,50
|  61,4
|-
| bgcolor=""|  
|align=center| 4.
| ЛДПР
|align=right| 7 664 570
|align=center| 11,67 %
|align=right| 56
|  3,53
|  35.3
|-
|colspan=8 style="background:#E9E9E9;"|
|-
| bgcolor=""|  
|align=center| 5.
| «Яблоко»
|align=right| 2 252 403
|align=center| 3,43 %
|align=right| 0
|  1,84
|  103
|-
| bgcolor=""|  
|align=center| 6.
| «Патриоты России»
|align=right| 639 119
|align=center| 0,97 %
|align=right| 0
|  0,08
|  3,79
|-
| bgcolor=""|  
|align=center| 7.
| «Правое дело»
|align=right| 392 806
|align=center| 0,60 %
|align=right| 0
|  1,54
|  72
|-
|colspan=3| Недействительные бюллетени
|align=right| 1 033 464
|align=center| 1,57 % 
|align=right| —
|  0,52
|  35,86
|-
|colspan=3| Всего|align=center| 65 656 526 
|align=center|100 % 
|align=right| 450| —| —|}

 Законодательные собрания 

 Республика Ингушетия 

 Республика Карелия 

 Республика Мордовия 

 Чувашская Республика — Чувашия 

 Алтайский край 

 Камчатский край 

 Красноярский край 

 Пермский край 

 Приморский край 

 Ставропольский край 

 Амурская область 

* Согласно закону N 492-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Амурской области» от 7 июля 2011, все депутаты избираются по единому округу

 Астраханская область 

 Вологодская область 

 Ленинградская область 

 Липецкая область 

 Московская область 

 Мурманская область 

 Новгородская область 

 Омская область 

 Орловская область 

 Псковская область 

 Самарская область 

 Свердловская область 

 Томская область 

 Тюменская область 

 Санкт-Петербург 

 Еврейская автономная область 

 Административный центр 

 Липецк 

В выборах Главы города Липецка участвовали пять кандидатов. Победил действующий мэр Михаил Гулевский.Результаты выборов '''

Магас

Саранск

Грозный

Чебоксары

Примечания

Ссылки 
 ЕДГ на сайте ЦИК РФ
 Календарь выборов депутатов законодательных органов государственной власти субъектов РФ